Влади́мир Алексе́евич Андре́ев:
 Андреев, Владимир Алексеевич (1930—2020) — советский и российский актёр, режиссёр.
 Андреев, Владимир Алексеевич (род. 1942) — генеральный директор компании «Космотрас».